Серге́й Алекса́ндрович Крыло́в:
 Крылов, Сергей Александрович (род. 1958) — российский лингвист.
 Крылов, Сергей Александрович (род. 1970) — российский скрипач, дирижёр.